

Geografia

Austria 
 Hintersee – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Niemcy 
 Hintersee – dzielnica Immenstadt im Allgäu
 Hintersee – część gminy (Ortsteil) Ramsau bei Berchtesgaden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land
 Hintersee – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald